Жансен ( или Janssen) — французская фамилия. Известные носители:

 Жансен, Пьер Жорж Корниль (1930—2015) — французский композитор.
 Жансен, Пьер Жюль Сезар (1824—1907) — французский астроном.
 Ян Виллем Янсенс (, во французском произношении Жан Гийом Жансен; 1762—1838) — французский и нидерландский военачальник и государственный деятель.

См. также 
 Жансен — кратер на обратной стороне Луны.
 Янсен
 Янссен